Bacsa Ildikó (1969–) színésznő.
Bacsa Ildikó ( 1960-) modell, festőművész